Seis de Janeiro é um dos hinários que constituem a doutrina do Santo Daime. Os hinos que o compõem foram recebidos por João Pereira, um dos primeiros seguidores desse culto brasileiro. O responsável pela zeladoria do hinário atualmente é Saturnino Brito.É tradicionalmente cantado nos Festejos do Dia dos Pais (na Igreja do Alto Santo), e nas noites de quinta para sexta-feira santa e também no dia de finados (nas igrejas do Céu do Mapiá e igrejas ligadas àquela vertente).

Santo Daime